

Вершинино — село, Томський район, Томська область
 Вершинино — село, Троїцький район, Алтайський край
 Вершинино — селище, Троїцький район, Алтайський край